Tieria Erde est un personnage de fiction de l'anime Gundam 00, créé par Kouga Yun et Chiba Michinori.

Saison 1

L'histoire de Tieria est pleine d'aventure. Il ne se dévoile que très peu aux autres Gundam Meister. Il estime être le mieux placé pour piloter un gundam. Il faut dire qu'il est le seul, dans la première saison du moins, à pouvoir entrer en contact avec Veda et à pouvoir communiquer avec lui. Veda n'est autre que l'ordinateur principal des Celestial Being. D'entrée, il est associé à Allelujah, notamment pour la protection du Ptolemaïos. Tieria a peu confiance ni en les autres gundam meisters, ni même en Sumeragi Lee Noriega, dirigeant pourtant le vaisseau mère. Tieria aime que tout soit programmé et que rien ne vienne déranger l'ordre établi. Surtout, il est psychorigide et intransigeant. C'est d'ailleurs pour cela que ses relations avec Lockon et Setsuna sont au début très tendues. Il accepte mal que Lockon dirige le premier groupe de Meisters alors qu'il possède un caractère très insouciant. Ensuite, il estime que Setsuna est beaucoup trop jeune pour piloter l'Exia et il a du mal à supporter ses coups de tête. Tieria n'hésitera pas à vouloir tuer Allelujah en détruisant son Gundam lorsque celui-ci sera capturé par les troupes du colonel Smirnov. Mais Allelujah parviendra à se libérer par lui-même.

Saison 2 

Pourtant, après la mort de Lockon, Tieria s'humanisera de plus en plus. À la fin de la saison 1, il est le seul Gundam Meister à être resté aux côtés de Ian Vashti, l'ingénieur en chef des gundam. Il l'aidera tant bien que mal à réaliser le Gundam 00 à double propulseur GN. Dans la saison 2, Tieria changera littéralement de caractère, d'autant qu'il deviendra l'un des personnages centraux de l'histoire. Il apprendra de Ribbons Almarck qu'il est lui-même un innovateur, soit un être créé par Veda pour Veda. Il fait donc partie du plan à long terme de Aeolia Schenberg, modifié par Ribbons. Du fait de cette étrange naissance, il est impossible de connaître son âge précis. Il rencontrera son clone Innovator: Regene Regetta, qui lui révélera toute la vérité sur les quelques-uns de sa race. Tieria devra choisir son camp entre Celestial Being et Innovators. Il finira par se rattacher aux autres Celestial Being après une longue période de doute.

Gundams et capacités 

Tieria dirige dans la saison 1 le gundam Virtue. Il est spécialisé dans la destruction massive. Son gundam est donc destiné à l'assaut lourd. Cependant, il manque largement de maniabilité. Cela a failli lui coûter la vie lors d'un combat contre Soma Peries. C'est alors qu'il a révélé le Gundam Nadleeh. Tieria possède la capacité, en tant qu'Innovator, de maîtriser à la perfection toute fabrication réalisée sous contrôle de Veda. C'est ainsi que le Gundam Nadleeh comme le Seraphim est dépourvu d'armure et combat pour ainsi dire nu. Il ne possède qu'un simple bouclier. Ainsi, sa maniabilité est largement améliorée. Tieria, en tant qu'Innovator, possède une capacité de combat supérieure à un humain normal. Ribbons Almarck pense que les Innovators comme Tieria représentent le prochain stade de l'évolution humaine. Pour autant, selon Wang Liu-mei, certaines personnes possédant un développement important d'ondes cérébrales quantiques, pourraient interférer et être plus efficaces contre les Innovators. Wang Liu-mei parlait ainsi des capacités de Nena Trinity, mais il semble qu'il puisse en être de même pour les anciens super-soldat Marie Parfasi et Allelujah Haptism.

Personnage de Gundam